

Bedrijf 
 Brouwerij Henri Maes of Brouwerij De Halve Maan, Belgische brouwerij
 Brouwerij Maes, voormalige Belgische brouwerij uit Waarloos
 Brouwerijen Alken-Maes, Belgische brouwerij

Bouwwerk 
 Maes Howe, neolithisch graf in het Verenigd Koninkrijk

Fictief figuur 
 Hannah Maes, personage in de Vlaamse televisieserie Code 37
 Hughes Maes, personage in de mangastrip Fullmetal Alchemist
 Morgane Maes, personage in de Vlaamse televisieserie Familie
 Robert Maes, personage in de Vlaamse televisieserie Code 37
 Sophie Maes, personage in de Amerikaanse komische film How to Lose Friends & Alienate People uit 2008
 Véronique Maes, personage in de Vlaamse televisieserie Witse

Merknaam 
 Maes (bier), een biermerk van het concern Alken-Maes
 Maes Cool, voormalig Belgisch blond bier
 Maes koffie, een koffiebrander met winkels waar ter plaatse koffie wordt gebrand
 Maes brandstoffen, een merknaam voor benzinestations

Personen

Betekenis 
De naam Maes kan drie origines hebben:
 Thomas (voornaam), een Aramese voornaam die tweeling betekent
 Masse (voornaam), een Germaanse voornaam
 Maas, als afleiding van de riviernaam

Bekende naamdragers 
 Agnes Maes, Belgisch kunstenares
 Albert Maes, Belgisch gewichtheffer, variétéartiest en acteur
 Alexander Maes, Belgisch wielrenner
 Alexander Maes, Belgisch voetballer
 Andreas Maes, Zuid-Nederlands rechtsgeleerde, diplomaat en hoogleraar
 Annemie Maes, Belgisch politica voor Groen!
 August Maes, Belgisch politicus
 August Maes, Belgisch componist, dirigent en kornettist
 Bas Maes, Belgisch rapper en muziekmanager, bekend onder het pseudoniem Baz
 Bob Maes, Belgisch politicus
 Boudewijn Maes, Belgisch politicus
 Caroline Maes, Belgisch actrice
 Caroline Maes, Belgisch tennisspeelster
 Carolus Maes, Zuid-Nederlands bisschop
 Dan Maes, Amerikaans politicus voor de Republikeinen
 Daniel Maes, Belgisch voetballer
 Edgar Maes, Belgisch advocaat en politicus
 Ernest Maes, Belgisch componist, muziekpedagoog, dirigent en hoornist
 Eugène Remy Maes, Belgisch kunstschilder
 Femke Maes, Belgisch voetbalster
 Ferdinand Maes, Belgisch bierbrouwer en politicus, stichter van de Brouwerij Maes
 Frans Maes, Belgisch verzetsstrijder
 Georges Maes, Belgisch politicus
 Georges Maes, Belgisch violist
 Gert Maes, Belgisch judoka
 Godfried Maes, Zuid-Nederlands kunstschilder
 Griet Maes, Belgisch atlete
 Hans Maes, Belgisch filosoof
 Henri Maes, Belgisch politicus
 Herman Maes, Belgisch kunstenaar
 Jacky Maes, Belgisch politicus
 Jan Baptist Maes, Zuid-Nederlands jurist en edelman
 Jean Maes, Belgisch advocaat en politicus
 Jean Baptiste Louis Maes, Zuid-Nederlands kunstschilder
 Jef Maes, Belgisch componist en muziekpedagoog
 Jeroen Maes, Belgisch acteur
 Jo Maes, Belgisch kunstenaar
 John Maes, Belgisch advocaat en politicus
 Jos Maes, Belgische atleet
 Julien Maes, Belgisch politicus
 Karel Maes, Belgisch kunstenaar
 Katrien Maes, Belgisch zwemster
 Kristien Maes, Belgisch televisiepresentatrice en radiopresentatrice
 Kristof Maes, Belgisch voetballer
 Laura Maes, Belgisch muzikante
 Lennaert Maes, Belgisch zanger en acteur
 Léon Maes, Belgisch componist, dirigent en pianist
 Lieve Maes, Belgisch politica voor N-VA
 Lode Maes, Belgisch componist, muziekpedagoog, fagottist, organist en pianist
 Luuk Maes, Nederlands voetballer
 Marc Maes, Belgisch atleet
 Marcel Maes, Belgisch wielrenner
 Marie-Louise Maes-Vanrobaeys, Belgisch politica
 Marleen Maes, Belgisch actrice
 Martin Maes, Belgisch mountainbiker
 Merel Maes, Belgische atlete
 Nelly Maes, Belgisch politica voor Volksunie
 Nicolaes Maes, Nederlands kunstschilder
 Nikolas Maes, Belgisch wielrenner
 Oswald Maes, Belgisch acteur
 Pattie Maes, Belgisch informaticus
 Paul Maes, Belgisch acteur en zanger
 Peter Maes, Belgisch voetballer en voetbalcoach
 Ria Maes, Belgisch romanschrijfster
 Rik Maes, hoogleraar
 Robert Maes, Belgisch acteur
 Romain Maes, Belgisch wielrenner
 Rudolf Maes, Belgisch publicist van politieke & sociologische werken
 Sam Maes, Belgisch alpineskiër
 Stan Maes, Belgisch psycholoog en hoogleraar
 Sven Maes, Belgisch trance-dj en producer
 Sylvère Maes, Belgisch wielrenner
 Tom Maes, Belgisch politicus voor Open Vld
 Wim Maes, Belgisch schaker
 Wouter Jacobsz. Maes, Nederlands geestelijke
 Yannick Maes, Belgisch muzikant en dichter beter bekend als Maesland

Sport 
 Maes Pils Zellik, voormalige naam van de voormalige Belgische volleybalclub VC Zellik

Zie ook 
 Maas (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam